Вена 1950 — международный шахматный турнир, состоявшийся в столице Австрии.

Кроме австрийских шахматистов, в соревновании участвовали представители Италии, Германии, Югославии и Нидерландов.

Победу в турнире одержал итальянец Э. Паоли, для которого этот успех стал одним из крупнейших в карьере. В последнем туре он черными нанес поражение отстававшему на пол-очка основному конкуренту А. Бени.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1950 год в шахматах